Backus är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Jim Backus
 John Backus
 Thomas Backus

Se även 

 Backus-Naur-form

Efternamn